Jamie Woodman ist der Name folgender Personen:
* Jamie Woodman (Snookerspieler) (* 1971), englischer Snookerspieler
 Jamie Woodman (Eishockeyspieler) (* 1994), australischer Eishockeyspieler